Daiquirí, een plaats in Cuba
 Daiquiri (cocktail), een cocktail die naar bovenstaande plaats is vernoemd.